Die Saison 2015/16 war die 94. Ausgabe der höchsten Salzburger Spielstufe. Sie begann am 7. August 2015 und endete am 5. Juni 2016.

Modus 
An der Meisterschaft der Salzburger Liga nehmen in der Saison 2015/16 16 Mannschaften teil, wobei die Mannschaften innerhalb eines Spieljahres je zweimal aufeinandertreffen. Der Meister am Ende der Saison ist zum Aufstieg in die Regionalliga West berechtigt.

Nachdem der SV Grödig abgestiegen war und keine Lizenz mehr für den Profifußball beantragte, musste auch die 2. Mannschaft aus der Salzburger Liga absteigen.

Da der FC Bergheim auf die Lizenz für die Regionalliga West verzichtete, stieg der Salzburger AK als Tabellenzweiter auf. Neben Grödig II musste auch Aufsteiger UFC Maria Alm nach nur einer Saison wieder absteigen.

Teams 

 SV Grödig II
 SV Kuchl
 UFC Altenmarkt
 SV Wals-Grünau
 SV Straßwalchen
 ÖTSU Hallein
 FC Bergheim
 FC Puch
 FC Hallein
 TSU Bramberg
 Salzburger AK 1914
 FC Zell am See
 UFC SV Hallwang
 SC Golling
 SK Bischofshofen
 UFC Maria Alm

Tabelle

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2015/16
Fußballwettbewerb in Österreich
Fußball (Land Salzburg)